Дифракция на N щелях — это частная задача оптики, где рассматривается дифракция на нескольких щелях в непроницаемом экране.

Рассмотрим сначала математическое представление принципа Гюйгенса:
 
Рассмотрим N щелей в экране с равными ширинами (a, , 0) и расстояниями d между ними вдоль оси x′. Расстояние r от первой щели задаётся формулой:
 
Для обобщения на N щелей, заметим, что z и y остаются постоянными, когда x′ сдвигается на
 
Таким образом,
 
и сумма по всем N вкладам в амплитуду:
 

Замечая, что величина  мала при рассмотрении дифракции Фраунгофера, и , получим:

Теперь используем следующее равенство:
 
Подставляя в наше уравнение, приходим к выражению:

поставим k в виде  и представляя все неосциллирующие постоянные как , как в дифракции на одной щели. Помня , получим для интенсивности света ответ:
 

Дифракция
Волновая оптика